Нобрега — фамилия. Известные носители:
 Нобрега, Браулио
 Нобрега, Мануэл да